Ying kan som auktorsförkortning betyda:

 Shao Shun Ying
 Tsun Shen Ying

Robotskapade auktorsförkortningar